Elia steht für:

 Elija, biblischer Prophet
 Elia, Vorname und Familienname, siehe Elias

Orte in Griechenland:
 Elia (Nikiti), Dorf der Gemeinde Sithonia, Region Zentralmakedonien
 Elia (Agios Nikolaos), Dorf der Gemeinde Sithonia, Region Zentralmakedonien
 Elia (Mykonos), Dorf auf Mykonos

Sonstiges:
 ELIA (Partei), Partei in Griechenland
 ELiA (Software)
 Elia System Operator, belgischer Hochspannungsnetzbetreiber

Elia oder D’Elia ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron ben Elia (um 1300–1369), Religionsphilosoph
 Angelo Elia (* 1957), Schweizer Fußballspieler
 Antonio Elia (1803–1849), italienischer Freiheitskämpfer
 Augusto Elia (1829–1919), italienischer Offizier und Politiker
 Chris D’Elia (* 1980), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Danilo Elia (* 1973), italienischer Rechtsanwalt und Reiseschriftsteller
 Eljero Elia (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Fabio D’Elia (* 1983), liechtensteinischer Fußballspieler
 José D’Elía (1916–2007), uruguayischer Politiker und Gewerkschafter
 Kokos Elia (* 1971), zyprischer Fußballspieler
 Kostas Elia (* 1976), zyprischer Fußballspieler
 Leopoldo Elia (1925–2008), italienischer Jurist und Politiker
 Marios Elia (* 1979), zyprischer Fußballspieler
 Marios Joannou Elia (* 1978), zyprischer Komponist
 Mechak Elia (* 1997), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Paris Elia (* 1972), zyprischer Fußballspieler
 Pietro D’Elia (* 1946), italienischer Fußballschiedsrichter
 Sílvio Elia (1913–1998), brasilianischer Romanist, Lusitanist, Brasilianist und Linguist
 Silvia Farina Elia (* 1972), italienische Tennisspielerin
 Silvina D’Elía (* 1986), argentinische Hockeyspielerin
 Sofia Black-D’Elia (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Toshiko d’Elia († 2014), US-amerikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Elijah